José de Alencar pode se referir a:

José Martiniano Pereira de Alencar, político brasileiro, presidente da província do Ceará e escritor brasileiro.
José de Alencar, Escritor e político brasileiro.
José Alencar, vice-presidente da República do Brasil de 2003 a 2010.
Theatro José de Alencar, teatro em Fortaleza, Ceará.
José de Alencar (Iguatu), distrito do município brasileiro de Iguatu (Ceará)
Estação José de Alencar, estação da Linha Sul do Metrô de Fortaleza.

Desambiguações de antropônimos